Горан Марић
Горан Марић (музичар), српски музичар, један од оснивача и бивши члан групе Бјесови
Горан Марић (менаџер), српски музички менаџер, један од оснивача Новог примитивизма
Горан Марић (фудбалер), српски и шпански фудбалер
Горан Марић (одбојкаш), српски одбојкаш
Горан Марић (политичар), хрватски политичар